Neuheller ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Neuheller (auch: Neobolus, Neobolos; 1541–1610), Pfarrer in Entringen
 Jost Neuheller (auch: Jodocus Neobolus; † 1572)
 Philipp Neunheller (auch: Neuheller, gräcisiert „Ennecobolus“; † nach 21. November 1555), Reformator in Hanau